Michael John Norris (Middlesex, 1934) is een Brits-Schots componist en fagottist.

Career 
Norris studied music theory, bassoon and composition in the Trinity College of Music in London and the Royal Academy of Music in London. In 1962 he moved to Scotland, to play bassoon with the BBC Scottish Variety Orchestra 1962-66, and with the BBC Scottish Symphony Orchestra 1966-86. He resumed studies at the University of Glasgow in 1986, graduating with B.Mus. in 1990. He accepted an invitation to join the Royal Scottish Academy of Music & Drama academic staff to teach music theory 1990-99. 
As a composer he has written works for different genres, including youth opera, orchestra, concert wind-band and brass band, vocal music, chamber and electronic music.</span>

Compositions

Works with orchestra 
 1964 Irish Holiday, for light orchestra
 1982 Concertino, for bassoon and string orchestra 
 1983 Saturday Suite, for youth orchestra
 1983 Waltz, for string orchestra
 1990 Concertino, for harpsichord and string orchestra
 1993 Carousel, for chamber orchestra
 2007 Thyme, for symphony orchestra

Works for concert wind-band & brassband 
 1976 Diversions, for brassband
 1981 Spring Suite, for concert wind-band
 1985 Sombrero, for solo piccolo trumpet & brassband
 1987 Harlech Suite, for brassband

Music Theatre

Operas

Vocal music

Works for choir 
 1989 Beastly Songs, for children's choir, 2 violins, viola, cello, piano and percussion - text: Hilaire Belloc
 1997 Celebrating Music, for chorus and orchestra - text: Lisa Hendry
 1997 The Nutcracker And The Sugar Tongs, for children's choir and piano - text: Edward Lear

Songs 
 1988 Five Nonsense Songs, for soprano (or tenor) and piano - text: Lio Moscardini
 1989 Two Ballads, for soprano, clarinet and piano - text: William Soutar

Chamber Music 
 1979 rev.2003 Three Bagatelles, for four bassoons and harpsichord
 1980 Three Dances, for three bassoons
 Waltz  
 Tango  
 Gallop
 1980 Three More Dances, for three bassoons 
 1981 A Christmas Carillon, for flute, clarinet and piano
 1981 Pros And Cons, for piccolo and bassoon
 1982 Bass Motives, for three double basses
 1982 Viol Motives, for three cellos
 1983 Requiem For Brass, for brass quintet (2 trumpets, horn, trombone and tuba)
 1984 Suite Jazzmin, for saxophone quartet
 1987 Introduction and Allegro,for cor anglais and piano
 1989 Suite Assortment, for wind quartet (flute, oboe, clarinet and bassoon)
 1989 Gamex, for ensemble
 1992 Dulcian Suite, for three bassoons and contra bassoon
 2000 Persephone, for flute quartet (2 flutes, alto flute and bass flute)
 2003 Bagatelle Blues, for three double basses 
 2005 Six Bagatelles, for three bassoons 
 2010 Kaleidoscope, for viola and piano

Works for organ 
 1988 Guided Tour

Works for piano 
 1997 Six Pieces, for piano

Electronic music 
 1989 PVG Bach - Variations, on tape

Media

Bibliografie 
 Wolfgang Suppan, Armin Suppan: Das Neue Lexikon des Blasmusikwesens, 4. Auflage, Freiburg-Tiengen, Blasmusikverlag Schulz GmbH, 1994, ISBN 3-923058-07-1

Brits componist
Brits fagottist
20e-eeuws componist
21e-eeuws componist
Schots componist
Schots fagottist